Михаил Суслов:
 Суслов, Михаил Андреевич (1902—1982) — советский партийный деятель, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС.
 Суслов, Михаил Григорьевич (род. 1940) — советский и российский историк, профессор ПГНИУ.
 Суслов, Михаил Петрович (род. 1939) — советский и американский кинооператор.